Dois eventos do tênis foram disputados nos Jogos Olímpicos de Verão de 1904 em Saint Louis, Estados Unidos. O país anfitrião conquistou todas as medalhas em disputa, sendo que apenas um estrangeiro interveio na modalidade. O esporte, que também foi aberto para as mulheres em Paris 1900, dessa vez ficou restrito a participação masculina. As partidas foram jogadas em quadras de saibro.

Simples masculino

Fase preliminar

Primeira fase

Duplas masculinas

Quadro de medalhas do tênis

Jogos Olímpicos de Verão de 1904
Tênis nos Jogos Olímpicos
Olimpiadas